

Zoologia 
 Melanismo em felinos — variantes de coloração do pelagem de membros da família Felidae
 Leopardo (Panthera pardus)
 Jaguar (Panthera onca)

Entrenimento 
 Pantera Negra (Marvel Comics) — personagem de banda desenhada
 Black Panther (filme) — baseado no personagem da Marvel Comics
 Pantera Negra (Uruguaiana) — escola de samba de Uruguaiana

Política 
 Partido dos Panteras Negras — grupo anti-racismo dos Estados Unidos da América

Esporte 
 Eusébio — futebolista português, alcunhado de Pantera Negra
 São Raimundo Esporte Clube (Pará) — agremiação esportiva da cidade de Santarém, no Pará, Brasil, apelidada de Pantera Negra 
 Esporte Clube Democrata — agremiação esportiva da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil, apelidada de Pantera

Desambiguações de animais
Desambiguações de artes
Desambiguações de clubes